Niemcy:
 Overath – miasto w kraju z wiązkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rheinisch-Bergischer Kreis

Osoby:
 Angelika Overath – niemiecka pisarka
 Margoth Overath – niemiecka autorka
 Wolfgang Overath – niemiecki piłkarz